Saint-Georges kan syfta på:

Belgien 

 Sint-Joris, ort, Flandern, Västflandern,

Frankrike 

 Saint-Georges-sur-Renon, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Georges-sur-Loire, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Georges-sur-Layon, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Georges-sur-l'Aa, ort, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Georges-sur-Fontaine, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Georges-sur-Eure, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Georges-sur-Erve, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Georges-sur-Cher, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Georges-sur-Baulche, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Georges-sur-Allier, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Georges-Nigremont, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Georges-Motel, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Georges-Montcocq, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Georges-les-Landes, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Georges-les-Bains, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Georges-lès-Baillargeaux, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Georges-le-Gaultier, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Georges-le-Fléchard, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Georges-la-Pouge, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Georges-en-Couzan, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Georges-du-Vièvre, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Georges-du-Rosay, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Georges-du-Bois, Sarthe, 
 Saint-Georges-du-Bois, Maine-et-Loire, 
 Saint-Georges-du-Bois, Charente-Maritime, 
 Saint-Georges-des-Sept-Voies, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Georges-d'Hurtières, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Georges-des-Groseillers, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Georges-des-Coteaux, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Georges-des-Agoûts, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Georges-de-Rouelley, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Georges-de-Rex, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Georges-de-Reneins, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Georges-de-Reintembault, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Georges-de-Pointindoux, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Georges-de-Noisné, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Georges-de-Montaigu, departementet Vendée i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Georges-de-Mons, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Georges-de-Longuepierre, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Georges-de-Livoye, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Georges-de-Lévéjac, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Saint-Georges-de-la-Rivière, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Georges-de-la-Couée, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Georges-de-Gréhaigne, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Georges-de-Didonne, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Georges-de-Commiers, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Georges-de-Chesné, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Georges-de-Bohon, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Georges-Buttavent, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Saint-Georges-Armont, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Georges, Pas-de-Calais, 
 Saint-Georges, Moselle, 
 Saint-Georges, Lot-et-Garonne, 
 Saint-Georges, Gers, 
 Saint-Georges, Charente, 
 Saint-Georges, Cantal, 
 Saint-Georges, Tarn-et-Garonne,

Franska Guyana 

 Saint-Georges-de-l'Oyapock,

Kanada 

 Saint-Georges (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches,